Dobbie est un patronyme écossais pouvant désigner:

Patronyme
 (1843-1912), ingénieur et inventeur australien
, libraire néo-zélandaise
 (né en 1986), joueur canadien de crosse
Dorothy Dobbie (née en 1945), femme politique canadienne du Manitoba
 (1852-1924), chimiste écossais
 (1862-1943), homme politique libéral britannique
Stephen Dobbie (né en 1982), joueur écossais de football
Thomas William Dobbie (1829-1908), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais